König či Kőnig je rozšířené příjmení, které v překladu z němčiny znamená král. Nosilo ho více osob:

 Arthur König (1856–1901) – německý fyzik
 Bedřich König (1930–1990) - československý házenkář
 Bedřich König (1924–1983) - československý lékař a pedagog
 Dénes Kőnig (1884–1944) – maďarský matematik, syn Gyuly Kőniga
 Erwin König – německý odstřelovač za 2. sv. války. Zřejmě pouze fiktivní postava. Ztvárněn ve filmu Nepřítel před branami
 Florian König – německo-americký chemik
 František König (1853–1910) – český politik, poslanec zemského sněmu
 Franz König (1905–2004) – rakouský kardinál, arcibiskup vídeňský
 Friedrich Eduard König – německý teolog
 Friedrich Wilhelm König (1897–1972) – česko–německý jazykovědec
 Gyula Kőnig (Julius König; 1849–1913) – maďarský matematik, otec Dénese Kőniga
 Jakub König (* 1978) – český bloger, zpěvák, textař a autor komiksů
 Karl Rudolf König – německý fyzik
 Leopold König (* 1987) – český cyklista
 Miloslav König (* 1984) – český herec a zpěvák
 Miroslav König (* 1972) – slovenský fotbalový brankář
 Ove König (1950–2020) – švédský rychlobruslař
 Ralf König (* 1960) – německý kreslíř comicsů
 Radana Königová (1930–2013) – česká lékařka v oblasti popáleninové medicíny
 Radim König (* 1977) – český fotbalista, záložník
 Rita Königová (* 1977) – německá šermířka
 Rudolf König (1865–1927) – rakouský amatérský astronom
 Tomáš König (asi 1650–1683) – římskokatolický kněz a losinský farář, který se snažil zastavit čarodějnické procesy
 Václav König (1897–1944) – český novinář, překladatel a odbojář, popravený nacisty
 Vilém König (1903–1973) – český fotbalista
 Vroni König-Salmi (* 1969) – švýcarská reprezentantka v orientačním běhu
 Wilhelm König – německý archeolog

Slovo König může také znamenat:
 Formule König – série automobilových závodů v Německu
 König (kráter) – kráter na Měsíci
 König Ottokars Glück und Ende – tragédie od Franze Grillparzera
 König-Otto-von-Griechenland-Museum - německé muzeum věnované osobnosti Oty I. Řeckého
 Königova věta – v matematice
 SMS König Albert – německá bitevní loď z doby první světové války
 Třída König – třída dreadnoughtů německého císařského námořnictva
 SMS König – první ze čtyř lodí zmíněné třídy

Německá příjmení
Židovská příjmení
Česká příjmení